Список радио хитов № 1 2004 года по версии Billboard включает в себя музыкальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Hot 100 Airplay в 2004 году. Позиции хит-парада формируются на основе статистических данных о композициях, чаще всего появляющихся в радиоэфире США в течение недели.

Факты
 2004 год стал годом R&B and Hip-Hop, весь год на вершине чарта господствовали песни этого стиля. 
 Usher больше полугода(29 недель) возглавлял чарт, дольше всех лидирвала его песня "Yeah!" - 12 недель.

Список радиохитов

См. также 
 2004 год в музыке
 Список танцевальных радио хитов №1 2004 года (Billboard)
 Список танцевальных хитов №1 2004 года (Billboard)
 Список альбомов электронной музыки №1 2004 года (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 2004 году (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2004 года (Billboard)
 Список кантри-хитов № 1 2004 года

Примечания 

Чарты Billboard 2004 года
Списки радиохитов Billboard
Списки хитов № 1 2004 года